Astronàutica: 
 Programa Pioneer de sondes espacials de la NASA.
 Pioneer 10, una de les sondes espacials d'aquest programa (la primera que va arribar a Júpiter).
 Electrònica: Pioneer Corporation és una companyia multinacional que produeix electrònica de consum.

Vegeu també 
 Pioner